Хари:

 Хари — одно из имён Вишну и Кришны в индуизме.
 Хари — самая длинная река острова Суматра в Индонезии.
 Хари, Армин (род. 1937) — немецкий легкоатлет.
 Хари, Бадр (род. 1984) — профессиональный голландский кикбоксер марокканского происхождения.

См. также 
 Мата Хари